Kreuziger steht für:

 Der Kreuziger (Der krûzigêre), spätmittelalterliches geistliches Epos

Kreuziger ist der Familienname folgender Personen:
 Christof Kreuziger, deutscher Ruderer (Weltmeister im Doppelzweier – Ruder-Weltmeisterschaften 1974)
 Max Kreuziger (1880–1953), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD, SED), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Roman Kreuziger (Radsportler, 1986) (* 1986), tschechischer Radrennfahrer und Sportlicher Leiter 
 Werner Kreuziger (1903–1999), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin

Siehe auch:
 Cruciger